

Софієвка — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Софієвка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Софієвка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Софіївка

ru:Софиевка